Tra te e il mare — шестой студийный альбом итальянской певицы и автора песен Лауры Паузини, выпущенный 15 сентября 2000 года на лейбле CGD East West Records. По состоянию на январь 2001 года, альбом был продан тиражом 400 000 копий в Италии, достигнув #2 в итальянском альбомном чарте.

11 сентября 2000 года для испанского музыкального рынка было выпущено испаноязычное издание альбома под названием Entre tú y mil mares. Он был номинирован в категориях: «Лучший женский поп-вокал на альбоме» и «Лучший дизайн альбома» на 2-й Латинской Грэмми, а его продюсеры были номинированы на «Продюсер года».

Во всём мире продано 4 000 000 копий альбома.

Список композиций

Tra te e il mare

Entre tú y mil mares

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи и сертификации

Примечания 

Альбомы Лауры Паузини
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке